Plusieurs institutions d'enseignement supérieur se nomment, ou ont été nommées, Lincoln College. La plus célèbre est le Lincoln College d'Oxford.

 Au Royaume-Uni :
 Lincoln College (Oxford)
 
 Aux États-Unis :
 Lincoln College (Illinois)
 l'université Washburn, anciennement Lincoln College.
 En Australie :
 Lincoln College (université d'Adélaïde), qui dépend de l'université d'Adélaïde
 En Nouvelle-Zélande
 l'université Lincoln, anciennement Lincoln College.